Alexandre Niess, né en 1977 à Troyes, est un historien français .

Biographie 

Agrégé d’histoire (2005), membre du bureau du Comité d'histoire parlementaire et politique (CHPP) depuis 2006, il a été de 2007 à 2017 secrétaire de rédaction de la revue Parlement(s), Revue d'histoire politique. 

Docteur en histoire contemporaine de l'université d'Orléans (2008) où il a enseigné l'histoire des familles politiques (2008-2010), il a également été chargé de cours à l'Université de Reims Champagne-Ardenne de 2009 à 2020. 

Il est professeur d'histoire-géographie et  au lycée François  de Vitry-le-François depuis 2012. 

Il est également chercheur associé au  de l'Université d'Orléans et au  de l'université de Reims. Ses recherches portent sur les élus de la Troisième République, la prosopographie et les biographies collectives, la Grande Guerre, la mémoire du premier conflit mondial, les régions libérées et les cultures de guerre.

Publications

Ouvrages 
 en co-direction avec Loïc Gigaud, Philippe Oulmont et François Pacquement, Pierre Denis alias Rauzan. Des Finances de la France Libre à l’aide au développement, Catalogue d’exposition, Colombey-les-Deux-Églises, Mémorial Charles de Gaulle, 2018, 192 pages.
 Paix, sociétés civiles et Parlements (fin  - 1939), dossier spécial de la revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique, , 2017/2, 2017, 244 pages.(trop long)
 L’hérédité en République. Les élus et leurs familles dans la Marne (1871-1940), Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, 388 pages.
 Soldatenfriedhöfe und Gefallenendenkmäler des Ersten Weltkriegs – Marne, (Übersetzung : Christian Stonner), Langres/Paris, Éditions Dominique Guéniot/Inventaire général, ADAGP, « Itinéraires du patrimoine », , 2008, 88 pages.
 First World War Military Cemeteries and Memorials – Marne, (Translation : Bronia Fuchs-Willig), Langres/Paris, Éditions Dominique Guéniot/Inventaire général, ADAGP, « Itinéraires du patrimoine », , 2008, 88 pages.
 En codirection avec Maurice Vaïsse, Léon Bourgeois. Du solidarisme à la Société des Nations, Dominique Guéniot, éditions/ARPEGE, Langres, 2006, 151 pages.
 Cimetières militaires et monuments aux morts de la Grande Guerre – Marne, Langres/Paris, Éditions Dominique Guéniot/Inventaire général, ADAGP, « Itinéraires du patrimoine », , 2005, 88 pages.

Articles dans ouvrages collectifs ou revues 
 en collaboration avec Nathalie Altinok, « Léon Bourgeois: Solidarism, Liberal Political Order, and International Justice », in Sean Morris (dir.), Transforming the Politics of International Law. The advisory Committee of Jurists and the Formation of the World Court in the League of Nations, London, Routledge, 2021, pp.
« La gauche parlementaire française face à la loi de trois ans (1913) », in Alexandre Niess (dir.), Paix, sociétés civiles et Parlements (fin -1939), dossier spécial de la revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique, , 2017/2, 2017, pp. 67–89.
 « Introduction », in Alexandre Niess (dir.), Paix, sociétés civiles et Parlements (fin  - 1939), dossier spécial de la revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique, , 2017/2, 2017, pp. 11-16.
 « “ La futilité de la guerre démontrée par l’histoire ”, conférence d’Élie Ducommun pour la réception du Prix Nobel de la paix 1902, prononcée à Oslo le  », in Alexandre Niess (dir.), Paix, sociétés civiles et Parlements (fin  - 1939), dossier spécial de la revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique, , 2017/2, 2017, pp. 165-169.
 « Face à la guerre civile espagnole. L’Affiche de Jean Carlu pour la « Journée nationale de la Paix » () », in Alexandre Niess (dir.), Paix, sociétés civiles et Parlements (fin  - 1939), dossier spécial de la revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique, , 2017/2, 2017, pp. 177-181.
 « Face à la guerre civile espagnole. L’Affiche de Jean Carlu pour la « Journée nationale de la Paix » () », in Alexandre Niess (dir.), Paix, sociétés civiles et Parlements (fin  - 1939), dossier spécial de la revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique, , 2017/2, 2017, pp. 177-181.
 « Paix et République entre 1914 et 2014 », in Jean-Luc Liez, Thomas Nicklas (dir.), Imaginer la paix en Europe. De la pax romana à l’Union européenne, Reims, Épure, 2016, pp. 241-260.
 « Carte de Poincaré à Léon Bourgeois lors de son accession à l’Élysée », in Arnaud Suspène (dir.), Amitiés politiques. D’Oreste et Pylade à nos jours, dossier spécial de la revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique, HS n°11, 2016/3, 2016, pp. 173-175.
 « La représentation des corps sur les monuments aux morts français », in Isabelle Homer, Emmanuel Pénicaut (dir.), Le soldat et la mort dans la Grande Guerre, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, pp. 177-193.
 « Les monuments aux morts du Loiret : pratiques mémorielles d’une guerre à l’autre » in Pierre Allorant et Noëlline Castagnez (dir.), Mémoires des guerres. Le Centre-Val-de-Loire de Jeanne d’Arc à Jean Zay. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, pp. 85-103.
 « Capital familial et réseaux politiques de Charlemagne Émile de Maupas » in Histoire, Économie & Société – époques moderne et contemporaine, dossier « Maupas : un préfet en politique, de la monarchie de Juillet au Second Empire », dirigé par Jacques-Olivier Boudon, Éric Anceau et Éric Landgraf,  2015/2, Paris, Dunod, pp. 29-41.
 « Démocratie, citoyenneté, régimes électoraux et élections en France de 1789 à 1899 », in Parlement(s). Revue d’histoire politique, dossier « Citoyenneté, République, démocratie en France de 1789 à 1899. Spécial concours – Études de documents » dirigé par Jean Garrigues et Éric Anceau, n°23, 2015/2, Paris, Classiques Garnier, pp. 11–18.
 « Le Conseil général des Ardennes face à la Grande Guerre » in Le Pays Sedanais, Sedan, S.H.A.S, t. 33, 2015, pp. 119-138. (publication de la communication faite au colloque dirigé par Philippe Nivet, Sébastien Haguette, Violette Rouchy-Lévy et Jérémy Dupuis, La Première Guerre mondiale dans les Ardennes, Charleville-Mézières, 17-)
 « Commémorer les morts pour la patrie après la Grande Guerre : l’Église et les monuments aux morts dans les diocèses de Reims et Châlons » in Véronique Beaulande-Barraud (dir.), Église, Mémoire(s). Éducation. Mélanges offerts à Jean-François Boulanger, Reims, Épure, 2015, pp. 223-262.
 « Léon Bourgeois, apports et mémoires d’un théoricien de la paix et de la Société des Nations », in Maria Manuela Tavares Ribeiro, Alice Cunha, Isabel Valente (dir.), Pela Paz ! (1849-1939), Bruxelles, Peter Lang, 2014, pp. 159-178.
 « Le poids des Sippen dans le monde politique marnais de la Troisième République », in François Dubasque, Éric Kocher-Marboeuf (dir.), Terres d’élections. Les dynamiques de l’ancrage politique, 1750-2009, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, pp. 199-210.
 en collaboration avec Isabelle Chave et Cyprien Henry, « La reconstruction administrative, politique et judiciaire » in Philippe Nivet, Coraline Coutant-Daydé, Mathieu Stoll (dir.), Archives de la Grande Guerre. Des sources pour l’histoire, Paris/Rennes, Service interministériel des archives de France/PUR, 2014, pp. 419-430.
 « Prestige personnel et capital social familial au service du contrôle de l’espace politique local (1871-1940) », in Frédéric Hurlet, Isabelle Rivoal, Isabelle Sidéra (dir.), Le Prestige. Autour des formes de la différenciation sociale, Paris, Éditions de Boccard, 2014, pp. 271-282
 « Social networks analysis and politicians in France between 1871 and 1940. Example of Marne », intervention effectuée dans le cadre du colloque NET 2012 organisé par l’université de Trente, du 8 et  (en ligne :[http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/96/40/49/PDF/Version_Finale_en_ligne.2.pdf]).
 « Les questions vitivinicoles au conseil général de la Marne (1811-1914), reflets des mutations dans les débats politiques départementaux » in Serge Wolikow (dir.), La construction des territoires du Champagne (1811-1911-2011), Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, « Histoires », 2013, pp. 167–183.
 « Impact des réseaux familiaux sur les mandats électoraux dans la Marne sous le  République », in Jean Garrigues, Christophe Bellon, Alexandre Borrell (dir.), Histoires politiques. Acteurs et pratiques,Pepper/L’Harmattan, « Cliopolis », 2013, pp. 430–444.
 « Les monuments aux morts du pays rémois », in Jean-François Boulanger, Philippe Buton, Yohann Chanoir, Yann Harlaut, Frédéric Gugelot (dir.), Reims 14-18. De la guerre à la paix, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2013,pp. 137-138.
 « L’autre, ce barbare, mon ennemi. Aborder la question de la figure de l’ennemi dans l’enseignement du premier conflit mondial » in Nicole Lucas, Vincent Marie (dir.), Traumatismes et Histoire. Des enjeux aux pratiques, Paris, Éditions Le Manuscrit,collection « Enseigner autrement », 2013, pp. 153-174.
 « Se définir par rapport à l’Autre. De la stratégie électoraliste à la confiscation des mandats par quelques familles sous la Troisième République dans la Marne », Les Carnets de recherche du CIERA, [mise en ligne le  : http://ciera.hypotheses.org/558/] à la suite du séminaire du GIRAF-IFFD, Politique et altérité, Berlin, .
 « Guerres et après-guerres en Champagne aux . Le conseil général de la Marne face aux invasions, occupations et libérations (1814-1815,1870-1871, 1914-1918, 1939-1945) » in Patricia Gillet (dir.), Sortir de la guerre, CTHS, (édition électronique des « Actes du  congrès annuel des sociétés historiques et scientifiques (2011) »), 2013, pp. 67-80.
 « Une série d’affiches antiparlementaires placardées lors des élections législatives de 1910 », in Parlement(s).Revue d’histoire politique', dossier « L’antiparlementarisme en France » dirigé par Jean-Claude Caron et Jean Garrigues, HS n°9, 2013/2, pp. 157-167.
 « Nepotism and family confiscation in the electoral system of the Thrid Republic », in French History, 2012, /3, .
 « Carreiras políticas e nepotismo na Terceira República francesa (1871-1940) », in Revista Brasileira de Ciência Polìtica, 2012, , .
 « La Salle des Conférences à la Chambre des Députés, de Victor et Joseph Navlet : un espace parlementaire idéal ? », in Études marnaises, tome CXXVII, 2012, .
 « Le cas Léon Bourgeois. Gestion de la mémoire d’un homme politique majeur de la fin du  et du début du  par l’intermédiaire des archives familiales », in Maria de Lourdes Rosa (dir.), Arquivos de família, séculos XIII-XIX: que presente, que futuro ?, Lisbonne, 2012, .
 « Parlementaires et élus locaux de la Marne sous la Troisième République : esquisse prosopographique », in Jean Garrigues, Éric Anceau, Frédéric Attal, Noëlline Castagnez, Noëlle Dauphin, Sabine Jansen et Olivier Tort (dir.), Actes du  de la CIHAE : Assemblées et parlements dans le monde, du Moyen Âge à nos jours, Assemblée nationale, Paris, 2010, .
 « Monument aux morts », (notice écrite en collaboration avec Pierre-Yves Balut et Christian Godin) in Philippe Di Folco (dir.), Dictionnaire de la mort, Paris, Larousse, « In Extenso », 2010, .
 « Soldat inconnu », (notice) in Philippe Di Folco (dir.), Dictionnaire de la mort, Paris, Larousse, « In Extenso », 2010, .
 « Champagne rouge, Champagne sang. De l’épineuse question de la définition du vigneron champenois (1908-1914) », in Philippe Lacombrade, Fabien Nicolas (dir.), Vin et République, Paris, Pepper/L’Harmattan, « Cliopolis », 2009, .
 « From the Chemin des Dames to Verdun. The Memory of the First World War in the War Mémorials in the Red Zone», dans Daniel Brewer, Patricia Lorcin (ed.), France and its Spaces of War. Experience, Memory, Image, Palgrave/Macmillan, New York, 2009, .
 « Les Régions libérées à la Chambre : des textes et des hommes (1916-1925) » in Parlement(s) : revue d'histoire politique, dossier « La guerre des mots. 14-18 dans les Parlements européens », dirigé par Fabienne Bock, , 2008/3, .
 « L’État, le parti et les parlementaires turcs face au génocide arménien (1908-1916) » en collaboration avec Vahakn Dadrian, in Parlement(s) : revue d'histoire politique, dossier « La guerre des mots. 14-18 dans les Parlements européens », dirigé par Fabienne Bock, , 2008/3, .
 « Entretien avec François Baroin », in Parlement(s) : revue d'histoire politique, , 2007/2, .
 « Culture de la Grande Guerre à Poilcourt», dans Terres Ardennaises, , .
 « Pierre Forgeot : un Angluriot au Palais Bourbon », dans Du pays sézannais, , 2007
 « L'accès au pouvoir en France sous la Troisième République (1871-1940). Népotisme, réseaux de sociabilité et élus de la Marne », dans Acta Iassyensia Comparationis, /2006, "Puterea, Power, Le Pouvoir", Éditions de l'Université de Iași, , 209-214.
 « Le château de Mareuil-en-Brie et la famille Durant (1802-1836) », dans Du pays sézannais, , 2006.
 « La mort du soldat de la Grande Guerre : représentations dans les monuments aux morts de la Marne » in Simone Pennec (dir.), Des vivants et des morts. Des constructions de « la bonne mort », Brest, Université de Bretagne Occidentale/Centre de Recherche Bretonne et Celtique, 2004, 323-336.
 « Devoir de mémoire en Sézannais après la Grande Guerre : les monuments aux morts », dans Du pays sézannais, , , 42-55.
 « Le monument aux morts de la commune », dans Pont-Sainte-Marie du village à la ville, Troyes, La Vie en Champagne, , 68-75.
 « Monuments aux morts et politique : l’exemple marnais », dans Guerres mondiales et conflits contemporains, , , 17-31.

Jeux de société

Jeux édités et diffusés 
 Mission France Libre, jeu coopératif pour 1 à 8 joueurs de plus de 10 ans (variante de règles pour joueurs dès 8 ans)

Jeux en cours d'édition 
  ZUCO. Zusammenarbeit-Coopération, jeu compétitif pour 3 à 4 joueurs de plus de 8 ans, d'une durée de 20 minutes
 Caravelle. Diplomatie présidentielle, avec Gaultier Juilly, jeu compétitif pour 2 à 4 joueurs de plus de 10 ans.
 Mnemosia. Charles de Gaulle-Konrad Adenauer, avec Gaultier Juilly, jeu coopératif et interactif pour 1 à 6 joueurs de plus de 10 ans.
 Montcornet 1940, avec Gaultier Juilly, jeu compétitif pour 2 joueurs de plus de 10 ans.
 Petrograd 1917, avec Gaultier Juilly, jeu semi coopératif pour 4 à 16 joueurs de plus de 14 ans.

Jeux non édités et utilisés au Mémorial Charles de Gaulle 
 La Quatrième, jeu semi-coopératif pour 4 à 8 joueurs de niveau Première, 2017
 À table avec le général, jeu semi-coopératif pour 2 à 15 joueurs dès le CP, 2017
 Vox Clamantis. La Voix de la France dans le monde (1958-1969), jeu compétitif pour 2 à 6 joueurs de niveau Terminale, 2016
 Le Général de Gaulle : 1940 – Objectif Londres, jeu semi-coopératif pour 4 à 10 joueurs de niveau Troisième, 2016
 Le Capitaine se fait la belle, jeu compétitif pour 3 à 10 joueurs de niveau Troisième, 2016
 Le lieutenant part en guerre, jeu semi-coopératif pour 1 à 15 joueurs de niveau Troisième ou Première (2 variantes disponibles), 2016

Notes et références

Liens externes 
 

Historien français du XXIe siècle
Naissance en 1977